Christian Friederici ist der Name folgender Personen:

* Christian Ernst Friederici (1709–1780), deutscher Orgel- und Klavierbauer
 Christian Gottfried Friederici (1714–1777), deutscher Orgel- und Klavierbauer